

Persone 
 Hans Erwin von Spreti-Weilbach (1908-1934) – politico tedesco

Geografia

Austria 
 Weilbach – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Weilbach – frazione di Pichl bei Wels, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

Germania 
 Weilbach – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Weilbach – ex comune ora frazione di Flörsheim am Main, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Weilbach – ex comune ora frazione di Pfaffenhausen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)